Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as US Open (tenisz) vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a svájci Martina Hingis és a brit Jamie Murray párosa. Martina Hingis befejezte profi pályafutását, Murray párja ezúttal az amerikai Bethanie Mattek-Sands volt.

Jamie Murray megvédte bajnoki címét, miután Mattek-Sandsszal párban a döntőben 2–6, 6–3, [11–9] arányban legyőzték a lengyel Alicja Rosolska és a horvát Nikola Mektić kettősét. Murray ezzel a hatodik, vegyes párosban a negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte, míg Mattek-Sands az öt női páros Grand Slam-győzelme mellett a harmadik vegyes páros trófeáját szerezte meg.

Magyar versenyző ebben az évben nem indult ebben a számban.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

V2